Водссо́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 110 км на північний схід від Парижа, 100 км на південний схід від Ам'єна, 15 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 94 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 257,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Водссон на сайті французького Національного інституту географії
 Водссон на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Водссон на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Водссон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Водссон на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена